Giuseppe Persi (1924-2012) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Nicoletta Persi (1935) – ex cestista italiana
 Paolo Persi (1969) – attore italiano
 Peris Persi (1938) – geografo e accademico italiano
 Raymond S. Persi (1975) – regista, animatore, sceneggiatore, produttore cinematografico e doppiatore statunitense
 Silvia Persi (1965) – ex nuotatrice italiana